Петър Славов може да се отнася до:

 Петър Славов-Кера (1908 – 1988) – български художник, живописец;
 Петър Славов (1941 – 2008) – барабанист, джаз и рок музикант;
 Петър Славов (р. 1975) – юрист и народен представител от XLIII народно събрание;
 Петър Славов - син (р. 1975) – джаз музикант.